Anisoceraea é um gênero de coleóptero da tribo Callichromatini (Cerambycinae); compreende apenas uma única espécie, com distribuição em Camarões e República Democrática do Congo.

Sistemática
 Ordem Coleoptera
 Subordem Polyphaga
 Infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 Família Cerambycidae
 Subfamília Cerambycinae
 Tribo Callichromatini
 Gênero Anisoceraea (Schmidt, 1922)
 Anisoceraea occidentalis (Hintz, 1919)

Anisoceraea
Gêneros monotípicos de cerambicídeos